Joseph Spence peut faire référence à : 
 Joseph Spence  (1910-1984), chanteur et guitariste des Bahamas ;
 Joseph Spence (1699-1768), historien, érudit littéraire, anecdotiste et professeur d'université anglais.